Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Патті Шнідер.

Шнідер потім виграла титул, перемігши у фіналі Яну Новотну з рахунком 6–0, 2–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (фінал)
  Штеффі Граф (чвертьфінал)
  Іва Майолі (2-ге коло)
 n/a
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 Faber Grand Prix Draw

1998
Тур WTA 1998